Geiseler ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ferdinand Geiseler (1781–1837), deutscher Arzt und Botaniker 
 Gerhard Geiseler (1915–1999), deutscher physikalischer Chemiker
 Hermann Geiseler (1903–1978), deutscher Landschaftsmaler 
 Roberto Geiseler (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Wilhelm Geiseler (1847/48–1891), deutscher Kapitän 
 Wolfgang Geiseler (1914–2002), deutscher Physiker, Musikwissenschaftler und -kritiker